Ефи́м Ни́конов: Никонов, Ефим Ефимович (1902—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Никонов, Ефим Прокопьевич (ум. после 1728) — русский крестьянин времён Петра I, изобретатель первого российского проекта подводной лодки.